Augusto Silva peut désigner :

 Augusto Silva (1902-1962), footballeur et entraîneur portugais de football ;
 Augusto Silva (1939-), Augusto Lamela da Silva, footballeur portugais ;
 Augusto Santos Silva (1956-), homme politique portugais ;
 Augusto Álvaro da Silva (1876-1968), cardinal brésilien ;
 Augusto da Silva Tomás (1957-), ministre angolais des transports de 2008 à 2017.